Большеникольское — название населённых пунктов в России:

 Большеникольское — село в Чулымском районе Новосибирской области.
 Большеникольское — село в Октябрьском районе Челябинской области.